Реутт — фамилия:

 Реутт, Виктор Францевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7064; 4 декабря 1843.
 Реутт, Иосиф Антонович — Георгиевский кавалер; майор; № 2408 (1041); 20 апреля 1812.